Ternowskaja (russisch ) ist der Name folgender Stanizen in Russland:
 Ternowskaja (Krasnodar), in der Region Krasnodar
 Ternowskaja (Rostow), in der Region Rostow